Ону́фриевский райо́н () — упразднённая административная единица Кировоградской области Украины.

Административный центр — посёлок городского типа Онуфриевка.

Район административно-территориально делится на 2 поселковые рады и 11 сельских рад, объединяющих 28 населённых пункта.

История 
Образован в 1923 году. Упразднён 30 декабря 1962 года, восстановлен 8 декабря 1966 года. 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Александрийского района.

Примечания 

Районы, упразднённые в 2020 году
Упразднённые районы Кировоградской области